Sicaya puede referirse a:

 Distrito de Sicaya: Provincia de Huancayo, ubicada en el Departamento de Junín, perteneciente a la Región Junín, en el Perú.
 Sicaya: Municipio del departamento de Cochabamba en Bolivia.